Juan Carlos I (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias; født 5. januar 1938) var konge af Spanien fra 1975 til 2014.

Juan Carlos er sønnesøn af Alfonso 13., der forlod Spanien ved udråbelsen af den anden spanske republik i 1931. Han blev født i Rom, hvor den spanske kongefamilie levede i eksil. Efter Francisco Francos sejr i den spanske borgerkrig (1936–1939) blev Spanien et fascistisk diktatur, og selv om Alfonso 13. havde støttet fascisterne fra starten i håbet om at kunne få sin krone tilbage, forblev kongefamilien i eksil. Efter aftale med Francisco Franco kom Juan Carlos i 1948 til Spanien, hvor han fra 1955 gennemgik en militæruddannelse og studerede filosofi, politik og økonomi. Franco havde i 1947 proklameret, at Spanien var et monarki, men at landet var uden en monark. I 1969 blev Juan Carlos blandt flere emner udnævnt til Francos arvtager, og efter Francos død blev han i 1975 udråbt til konge.

Det blev forventet, at han ville fortsætte i samme stil som Francisco Franco, men kort efter han satte sig på tronen igangsatte han reformer, der skulle demontere Francos regime og begyndte Spaniens overgang til demokrati. Dette ledte til godkendelsen af Spaniens grundlov ved en folkeafstemning i 1978, der genetablerede det konstitutionelle monarki. I 1981 spillede Juan Carlos en stor rolle i at forhindre et kup der forsøgte at få Spanien tilbage til den Francistiske regering i kongens navn. I 2008 blev han betragtet som den mest populære leder i Iberoamerika. Han er blevet hyldet for sin rolle til Spaniens overgang til demokrati, men kongen og monarkiets omdømme begyndte at blive dårligt efter kontroverser om hans familie begyndte at komme frem, og det blev yderligere forværret i forbindelse med en elefantjagt, som han havde deltaget i på et tidspunkt, hvor landet var i økonomisk krise.

I 2014 meddelte Juan Carlos, at han havde besluttet at abdicere til fordel for sin søn Felipe, der blev indsat som Kong Felipe 6. Han angav personlige årsager som årsagen. Siden august 2020 har Juan Carlos levet i selvvalgt eksil fra Spanien, som følge af beskyldninger om hans upassende forbindelse til handelsaftaler med Saudi Arabien.

Biografi

Tidlige liv

Fødsel og familiebaggrund 

Juan Carlos' farfar var den spanske konge Alfonso 13., der uden at abdicere havde forladt Spanien i forbindelse med udråbelsen af den anden spanske republik i 1931. Den spanske kongefamilie havde herefter levet i eksil i Rom, hvor Juan Carlos blev født den  som søn af Alfonso 13.'s søn Juan de Borbón y Battenberg, greve af Barcelona og Maria de las Mercedes af Bourbon-Begge Sicilier. Kort efter han blev født, flyttede hans forældre til Villa Gloria, et fire-etagers hus i det elegante kvarter Parioli i Rom. Han blev døbt den 26. januar 1938 i Malteserordenens kapel i Rom af kardinal Eugenio Pacelli, den senere pave Pius 12., med navnene Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón. I familien var han kendt som Juanito eller Don Juanito for at adskille ham fra sin far. Hans bedstemor, dronning Victoria Eugenia, var gudmor, og hans morfar, prins Carlo Tancredo af Bourbon-Begge Sicilier, var gudfar.

Efter Francisco Francos sejr i den spanske borgerkrig blev Spanien et fascistisk diktatur. Selv om Alfonso 13. havde støttet fascisterne fra starten i håbet om at kunne få sin krone tilbage, forblev kongefamilien i eksil. I 1942 flyttede familien til den schweiziske by Lausanne, hvor den forblev indtil 1946, og hvor Juan Carlos gik på den prestigefyldte Le Rosey-skole. I 1946 flyttede familien til byen Estoril i nærheden af Lissabon i Portugal.

Opvækst og uddannelse 
På et møde afholdt den 25. august 1948 ombord på yachten Azor i Biscayabugten blev det aftalt mellem Francisco Franco og greven af Barcelona, at Juan Carlos skulle opdrages i Spanien. I 1948 rejste den 10 år gamle Juan Carlos derfor til Spanien, hvor han ankom den 9. november. Det var første gang, han satte sine fødder på spansk jord. Fra 1955 gennemgik han en militæruddannelse og studerede filosofi, politik og økonomi.

Ægteskab 
Den 14. maj 1962 giftede han sig i Athen med prinsesse Sofia af Grækenland, der var den ældste datter af kong Paul 1. og dronning Frederika af Grækenland. I årene efter fik de tre børn: Infanta Elena i 1963, Infanta Cristina i 1965 og Infant Felipe i 1968.

Prins af Spanien 

Franco havde i 1947 proklameret, at Spanien var et monarki, men landet var uden en udpeget monark indtil 1969, da Juan Carlos blandt flere emner blev udnævnt til prins. Under Francos sygdom i 1974 og 1975 var han statschef, og efter Francos død blev han i 1975 udråbt til konge.

Regeringstid

Overgang til demokrati 

Selv om Juan Carlos i 1969 havde sværget på Francobevægelsens principper, brød han i praksis ret hurtigt med den autoritære stat og var sammen med statsminister Adolfo Suárez fra 1976 den drivende kraft i omformningen af Spanien til et moderne demokrati. Ved forfatningen af 1978 blev Spanien igen et konstitutionelt monarki. Hans holdning under det mislykkede kupforsøg i 1981 viste, at han forsvarede det nye demokrati, og det gav ham en autoritet langt ud over forfatningens ordlyd. Udenrigspolitisk har han med mange statsbesøg støttet Spaniens  voksende samarbejde med især Europa og Latinamerika. Juan Carlos har ved sin stabiliserende virkning på demokratiet vist kongedømmets berettigelse i et land, hvor monarkiet i nyere tid har givet anledning til megen strid.

¿Por qué no te callas? 
Den 10. november 2007 udtalte kong Juan Carlus ordene "¿Por qué no te callas?" ("Hvorfor holder du ikke kæft?!") til Venezuelas præsident Hugo Chávez ved det iberisk-amerikanske topmøde i Santiago, Chile. Ordene faldt efter Chávez havde afbrudt Spaniens premierminister José Luis Rodríguez Zapatero, der forsvarede sin forgænger og politiske modstander, José María Aznar, som Chávez havde kaldt for en "fascist" og "mindre menneskelig end en slange". Chávez havde også beskyldt Aznar for at have støttet et mislykket forsøg på at vælte Chávez ved et statskup i 2002; som reaktion på kong Juan Carlos' bemærkning udvidede Chávez  beskyldningen til også at gælde kongen.

Abdikation 
Kongens og monarkiets omdømme begyndte at blive dårligere efter kontroverser om hans familie begyndte at komme frem, og det blev yderligere forværret i forbindelse med en elefantjagt, som han havde deltaget i på et tidspunkt, hvor landet var i økonomisk krise.

Den 2. juni 2014 meddelte Juan Carlos, at han havde besluttet at abdicere til fordel for sin søn Felipe. Abdikationen forudsatte dog godkendelse af både den spanske regering og parlament, hvilket blev givet med et stort politisk flertal den 11 juni. Den 19. juni blev kronprins Felipe indsat som Kong Felipe 6.. Han angav personlige årsager som årsagen. Siden august 2020 har Juan Carlos levet i selvvalgt eksil fra Spanien, som følge af beskyldninger om hans upassende forbindelse til handelsaftaler med Saudi Arabien.

Titler 
Juan Carlos I  har andre titler end konge af Spanien. Titler arvet fra andre lande og gamle spanske territorier. Han arvede titlen som konge af Jerusalem  fra sin italienske familie. Titlen stammer fra korstogenes tid.

Anetavle

Æresbevisninger

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1980)
 : Kommandør af Storkorset af Trestjerneordenen (siden den 16. oktober 2004).
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (1982)
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1979)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1988)

Noter

Eksterne henvisninger 

Regenter af Spanien
Juan Carlos af Spanien
Katolske monarker
Monarker der har abdiceret
Riddere af Serafimerordenen
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen
Personer fra Rom
Æresdoktorer ved University of Cambridge
Æresdoktorer ved University of Oxford